Oderady (ukr. Одеради) – wieś na Ukrainie w rejonie kiwereckim obwodu wołyńskiego.

Przypisy

Bibliografia
 

Wsie w obwodzie wołyńskim
Rejon kiwercowski